Трновица — топоним.

 Босния и Герцеговина
 Тодоричи — село в общине Билеча Республики Сербской.
 Тодоричи — село в общине Зворник Республики Сербской.
 Тодоричи — село в общине Калиновик Республики Сербской.

 Словения
 Трновица — село в общине Иванчна-Горица.

 Хорватия
 Трновица — село в общине Дубровачко-Приморье.
 Трновица — село в общине Елене.

 Черногория
 Трновица — село в общине Колашин.